Ipueiras puede referirse a:

 Ipueiras, municipio en el Ceará, Brasil.
 Ipueiras, municipio en el Tocantins, Brasil.